The Doors in concert, een album van The Doors uit 1991 (opgenomen van 1968-1970)
 In concert (Boudewijn de Groot), een album van Boudewijn de Groot uit 1982
 In Concert (Janis Joplin), een album van Janis Joplin (postuum verschenen in 1972)
 In concert (André Rieu), een album van André Rieu uit 1996